VAB se poate referi la:

 , un tip de vehicul blindat francez
 Valoare adăugată brută, termen financiar

Acronime de trei litere